Wladimir Krjukow ist der Name folgender Personen:

* Wladimir Nikolajewitsch Krjukow (* 1925), sowjetischer Ruderer
 Wladimir Wiktorowitsch Krjukow (1897–1959), sowjetischer General